Миллионер:
 Миллионер — богатый обладатель состояния (капитала) от одного миллиона до одного миллиарда денежных единиц в твёрдой валюте.
 «Миллионер» — советский мультфильм 1963 года.
 «Миллионер» — испанский порнофильм 2004 года.
 «Миллионер» (или «Кемсерстхи») — тайская телеигра.